Капская олуша () — вид птиц из семейства олушевых. Близка к австралийской олуше, от которой отличается незначительно.

Описание 
Крупная птица с чёрно-белым оперением. Клюв бледно-голубой. Длина тела взрослых особей 84—94 см, размах крыльев 171—185 см, масса около 2,6 кг. Ныряя, птица входит в воду со скоростью от 40 до 120 км/ч в зависимости от высоты полёта.

Поведение 
Пары могут оставаться вместе по несколько лет. На гнезде птицы практикуют своеобразные ритуалы приветствия. Капские олуши питаются рыбой, ныряя в море со значительной высоты, чтобы поймать её.

Статус и распространение 
Естественный ареал: Ангола, Мозамбик, Намибия, ЮАР.

Залёты 
Существует некоторое количество не подтверждённых исторических и один неплохо задокументированный случай залётов капских олуш в Северную Атлантику.

Примечания

Дополнительная литература 
 Crawford (1997). Cape Gannet. In: The Atlas of Southern African Birds Vol. 1: Non-passerines. Harrison, J. A. Allan, D. G., Underhill. L. G., Herremans, M., Tree, A.J., Parker, V. & Brown, C.J. (eds), pp. 28–29. BirdLife South Africa, Johannesburg.
 du Toit, M. & Cooper, J. (2002). Cape Gannet. In: Proposal for inclusion of species in Annex 2 of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA, an agreement under UNEP/CMS). Avian Demography Unit, Cape Town.

Ссылки 
 Species factsheet — BirdLife International.
 Species text — The Atlas of Southern African Birds.
 Fact sheet — Avian Demography Unit, University of Cape Town.
 Fact file with images and movies — ARKive.
 «Beak protects during dives» — Ask Nature.
 «Spinning makes safe dive» — Ask Nature.
 Cape gannet — Species text in The Atlas of Southern African Birds.

Олушевые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1823 году